Die Kronenhöhe ist ein Terminus technicus und bezeichnet

 Kronenhöhe (Absperrbauwerk) die maximale Höhe der Speicherkapazität eines Stausees
 Kronenhöhe (Baum), das Niveau der obersten Baumwipfel in Waldgebieten
 Kronenhöhe (Zahn), ein Merkmal des Säugetierzahns